Blücher-Kaserne ist der Name folgender Kasernen in Deutschland:
 Blücher-Kaserne (Aurich)
 Blücher-Kaserne (Berlin)
 Blücher-Kaserne (Hemer)
 Blücher-Kaserne (Hessisch Lichtenau)
 Blücher-Kaserne in Münster, siehe Garnison Münster#Blücher-Kaserne
 Blücher-Kaserne (Schwerin)